Конвой №2202 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у вересні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі в архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї, а місцем призначення при цьому був атол Трук на сході Каролінських островів (ще до війни тут була створена потужна база ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів). 

До складу конвою увійшли транспорти Асахісан-Мару та Хакозакі-Мару, а ескорт складався із переобладнаних канонерських човнів Чоко-Мару №2 та Чоун-Мару.

20 вересня кораблі вийшли з Рабаулу та попрямували на північ. Біля опівдня наступної доби Хакозакі-Мару був атакований літаючим човном PBY «Каталіна». Вранці 22 вересня атака повторилась, причому на цей раз об’єктами для неї були як Хакозакі-Мару, так і обидва ескортні корабля. У результаті атак транспорт зазнав легких пошкоджень, що не завадило продовжувати перехід.

24 вересня конвой прибув на Трук.

Примітки 

2202

2202